Сальза — грязевой вулкан
 Сальза (коммуна) — коммуна во Франции, департамент Од.

См. также 

 Сальса (значения) 
 Сальца